SCP steht für:
 Schottisches Pfund, siehe Pfund Sterling #Regionale Unterschiede des Pfund Sterling
 Seattle Computer Products, ein ehemaliger US-amerikanischer Hardware-Hersteller
 Secure Copy, ein Netzwerkprotokoll und ein Computerprogramm
 Service Class Provider, im DICOM ein Gerät bzw. eine Applikation, welche(s) einen Dienst anbietet.
 Service Control Point, ein Netzelement des Telefonnetzes, mit dem Zusatzdienste realisiert werden können
 Sicherheits-Certifikat für Personaldienstleister, siehe Arbeitsschutzmanagementsystem #AMS nach SCC / SCP
 Single cell protein, siehe Einzellerprotein
 Single User Control Program, Vertriebsname des Computer-Betriebssystems CP/M in der DDR
 Sistema Capital Partners, ein Tochterunternehmen des russischen Konzerns Sistema
 Slow Cortical Potentials, langsam veränderliche kortikale Potenziale im EEG, siehe Elektroenzephalografie #Slow Cortical Potentials
 Chemin de fer de Smyrne-Cassaba et Prolongements, eine ehemalige Bahngesellschaft in der Türkei
 Sociedad Comercial del Plata
 South Caucasus Pipeline, siehe Südkaukasus-Pipeline
 Special Containment Procedures bzw. Secure, Contain, Protect, Reihe von Creepypastas, siehe SCP Foundation
 Sudanese Communist Party, siehe Sudanesische Kommunistische Partei
 Supernova Cosmology Project, astrophysikalisches Forschungsprojekt
 Mont-Dauphin - Saint-Crépin Airport (IATA-Code), Flughafen von Mont-Dauphin, Département Hautes-Alpes, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, Frankreich

Sportclubs:
 SC Paderborn 07
 SC Pfullendorf
 SC Preußen Münster
 Skiclub Partenkirchen
 Sporting Lissabon

scp steht für:
 Helambu Sherpa (ISO-639-3-Code), Sprache der Yolmopa in Helambu und Melamchi, eine der tibetanischen Sprachen

Abkürzung